El término francés Urbain (literalmente, urbano) puede hacer referencia a:

Lugares 
Saint-Urbain;
 Saint-Urbain, comuna francesa en Finisterre;
 Saint-Urbain, comuna francesa en Vendée;
Saint-Urbain-Maconcourt;
Vaux-sur-Saint-Urbain;

Gente 
 Achille Urbain, biólogo francés;
 Georges Urbain, químico francés;
 Jacques Urbain, científico belga; o
 Walter M. Urbain, científico estadounidense.